Канадський долар
 Система автоматизованого проектування і розрахунку ()

Посилання